Rejon snihuriwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1395 km² i liczy około 48 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Snihuriwka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 19 silskich rad, obejmujących w sumie 46 wsi i 12 osad.

Miejscowości rejonu